

4-й личный чемпионат Латвии 
 10 октября, 1976
  Рига, стадион «Бикерниеки»

1976